Herzog puede referirse a:

 Herzog, un título nobiliario alemán equivalente a duque. Originalmente era un jefe militar electo de los germanos. Hoy en día es un apellido tanto alemán como germano-judío.

 Personas apellidadas Herzog o Hertzog
Theodor Carl Julius Herzog (1880-1961) botánico cuya abreviatura es Herzog.
 Johann Jakob Herzog (1805-1882), teólogo protestante alemán.
 Hermann Ottomar Herzog (1831-1932), artista germano-estadounidense.
 Yitzhak HaLevi Herzog (1889-1959), Rabino jefe de Irlanda e Israel.
 Wilhelm Herzog (1884-1960), escritor alemán.
 Émile Herzog (1885-1967), escritor francés, conocido por el seudónimo de André Maurois.
 Chaim Herzog (1918-1997), sexto presidente de Israel, hijo de Yitzhak HaLevi Herzog.
 Christiane Herzog (1936-2000), esposa de Roman Herzog.
 Jakob Herzog (1892-1931) socialista suizo
 Maurice Herzog (n. 1919), alpinista y político francés.
 Whitey Herzog (n. 1931), jugador de béisbol estadounidense.
 Roman Herzog (n. 1934), político alemán de la Unión Demócrata Cristiana de CDU.
 Jesús Silva Herzog (n. 1935), economista y político mexicano.
 Werner Herzog (n. 1942), guionista, director de cine, actor y director de ópera alemán. 
 Otthein Herzog (n. 1944), científico alemán.
 Jacques Herzog (n 1950), arquitecto suizo, socio fundador de Herzog & de Meuron.
 Gustav Herzog (n. 1958), político alemán del SPD.
 Andreas Herzog (n 1968), futbolista austríaco.
 Aura Herzog, esposa de Chaim Herzog.
 Marvin Herzog, lingüista.
 Fredrick Herzog III, cocreador of Mr. Zog's Sex Wax
 James Barry Munnick Hertzog, político sudafricano.
 Andrés Herzog, político español.
 Enrique Múgica Herzog, político español.
 Fernando Múgica Herzog, abogado español asesinado por ETA.
 Enrique Hertzog Garaizábal, presidente de Bolivia.

 Herzog: novela de Saul Bellow.
 Herzog y Herzog Zwei, dos videojuegos de TechnoSoft.